Trocknen bezeichnet
 den Entzug von Feuchtigkeit, siehe Trocknung
 mit historischem Namen das Dorf Blindgallen (1938 bis 1945 Schneegrund), Kreis Goldap, Ostpreußen, jetzt Błąkały, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen